Miejscowości w USA:
 China Grove – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Rowan
 China Grove – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Bexar
Gminy w USA:
 China Grove (ang. China Grove Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Rowan